Турско купатило или хамам (амам) је блискоисточна врста сауне за купање у пари, а може да се односи на:

 Амам кнеза Милоша у Београду
 Исабегов хамам (Нови Пазар)
 Стари амам у Врању
 Стари амам у Призрену
 Хамам у Нишкој тврђави
 Турско купатило (Бач)
 Турско купатило (Брестовачка бања)